GKS Katowice este un club de fotbal din Katowice, Polonia, care în prezent evoluează în Prima Ligă Poloneză, eșalonul secund al fotbalului din Polonia.

Palmares 
Cupa Poloniei titluri (3): 1986, 1991, 1993
Supercupa Poloniei titluri (2): 1991, 1995

Evoluția în competițiile europene

Lotul actual

Jucători notabili
 Gija Guruli
 Paweł Brożek
 Grzegorz Fonfara
 Jan Furtok
 Jacek Gorczyca
 Janusz Jojko
 Marek Koniarek
 Mirosław Kubisztal
 Piotr Polczak
 Mirosław Sznaucner

Antrenori

 Antoni Brzeżańczyk (1964-65)
 Jerzy Nikiel (1965-66)
 Tibor Kemény (1966-67)
 Tadeusz Foryś
 Augustyn Dziwisz
 Stanisław Oślizło (1979-80)
 Władysław Jan Żmuda (1980-81)
 Jerzy Nowok (1981-83)
 Jacek Góralczyk (1983)
 Zdzisław Podedworny (1984-85)
 Alojzy Łysko (1985-87)
 Władysław Jan Żmuda (1987-90)
 Orest Lenczyk (1990-91)
 Alojzy Łysko (1991-92)
 Adolf Blutsch (1992-93)
 Piotr Piekarczyk (1993-94)
 Jacek Góralczyk (1995)
 Orest Lenczyk (1995-96)
 Piotr Piekarczyk (1996-98)
 Marek Koniarek (1998-99)

 Paweł Kowalski (2000)
 Bogusław Kaczmarek (2000-01)
 Janusz Białek (2001-02)
 Jan Żurek (2002-03)
 Edward Lorens (2003)
 Jan Żurek (2003-04)
 Lechosław Olsza (2004)
 Wojciech Borecki (2004)
 Mieczysław Broniszewski (2004)
 Jan Furtok (2005)
 Lechosław Olsza (2005)
 Henryk Górnik (2005-06)
 Piotr Piekarczyk (2006-08)
 Adam Nawałka (2008-09) 
 Robert Moskal (2010) 
 Dariusz Fornalak (2010)
 Wojciech Stawowy (2010-11)
 Rafał Górak (2011-)

Referințe și note

Legături externe 
 Site oficial - GKS Katowice

k
k